Abdullah Al-Dosari (1 de novembro de 1969) é um ex-futebolista profissional saudita, defensor aposentado.

Carreira 
Abdullah Al-Dosari fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 1994.

Títulos 
 Arábia Saudita 
Copa Rei Fahd de 1992: - Vice
Copa da Ásia de 1992: - Vice

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Ittihad FC
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1992
Futebolistas da Copa da Ásia de 1992